Ны́да — река в Ямало-Ненецком автономном округе России. Впадает в Обскую губу Карского моря с юго-востока. Длина — 196 км, площадь водосборного бассейна — 7110 км².

Описание 
Образуется слиянием рек Левая Ныда и Правая Ныда в 40 км к северо-востоку от пгт Пангоды и в 65 км к западу от г. Новый Уренгой.

Русло извилистое в верхнем течении. Общее направление течения — северо-западное. В нижнем течении пересекает Северный полярный круг.

Бассейн реки полностью расположен в пределах Надымского района.

Через реку проложены газопроводы, построен автодорожный мост у пгт Заполярный на автодороге Пангоды — Ямбург. В устье реки находятся село Ныда и посёлок Нумги, в которых имеется речной порт.

Притоки 

 2 км: Нумги
 5 км: Хояха
 6 км: водоток протока Вело-Парод
 39 км: Нижняя Варкута
 50 км: Хусьяха (пр)
 56 км: Средняя Варкута
 58 км: Верхняя Варкута
 67 км: Ныда-Хадыта
 69 км: река без названия
 75 км: Хэяха (лв)
 78 км: Нижняя Поды
 80 км: река без названия
 82 км: Нгэва-Яха
 86 км: река без названия
 88 км: река без названия
 92 км: река без названия
 100 км: река без названия
 101 км: Средняя Поды
 107 км: Верхняя Поды
 116 км: река без названия
 119 км: Идъяха (пр)
 152 км: Сармик-Седа
 176 км: Ерь-Яха
 193 км: река без названия
 196 км: Левая Ныда
 196 км: Правая Ныда

Крупнейшие притоки: Хэяха (лев.), Идъяха и Хусьяха (пр.).

Примечания

Источники 
 Данные основаны на общедоступных картах из сети Интернет.

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Обскую губу
Реки Надымского района